Super liga Srbije 2016/2017 była 11. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 22 lipca 2016 do 21 maja 2017 rozegrały w dwóch rundach 37 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Crvena zvezda.
Mistrzostwo po raz ósmy w historii zdobyła drużyna Partizana.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Super liga Srbije 2016/2017 - rsssf
 Super liga Srbije 2016/2017 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FSS – Serbski Związek Piłki Nożnej 
 Srpska SuperLiga

Zobacz też 
 Prva liga Srbije (2016/17) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Srpska Liga (2016/17) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2016 w Serbii
2017 w Serbii